Nieuwevaart (Gent), straat in Gent
Nieuwe Vaart (Amsterdam), kanaal in Amsterdam.

Zie ook:
Nieuwe Vaart